Jürgen Rudolf Freiherr von Gagern (* 12. Oktober 1930 in Berlin) ist ein deutscher Architekt des Brutalismus.

Werdegang 
Von Gagern studierte an der Technischen Universität München, schloss als Diplom-Ingenieur ab und begründete ein Architekturbüro in München. Er errichtete mehrere Wohnanlagen mit dem Bauunternehmer Fritz Eichbauer.

Bauten 
In Arbeitsgemeinschaft mit Udo von der Mühlen und Peter Ludwig:
 vor 1969: Wohnanlage Apoll und Herkules, München
 vor 1969: Wohnanlage, Feldafing
 1967–1969: Wohnanlage Max und Moritz, München-Solln
 1971–1973: Wohnanlage Orpheus und Eurydike, München-Schwabing mit Gottfried Hansjakob und Eva von Gagern-Hübsch
1973–1977: Amalienpassage, München mit Farbgestalterin Eva von Gagern-Hübsch, Karl Kagerer und Gerd Winner
1981–1983: Kurfürstenhof, Schwabing mit Farbgestalterin Eva von Gagern-Hübsch

Ehrungen und Preise 

 1969: BDA-Preis Bayern für Wohnanlage Apoll und Herkules, München und Wohnanlage Feldafing
 1977: Ehrenpreis der Landeshauptstadt München für guten Wohnungsbau und vorbildliche Sanierung
1978: 2. Preis Kunst + Architektur Juniorpreis 
1983/1984: Internationaler Architekturpreis für Kurfürstenhof, Schwabing
Wohnanlage Orpheus und Eurydike, München-Schwabing stehen unter Denkmalschutz

Literatur 

 Bea Betz, Anita M. F. Schrade, Thomas Schabel: Architekturführer Bayern. Süddeutscher Verlag, München 1985, ISBN 3-7991-6266-6
 Oliver Elser, Philip Kurz, Peter Cachola Schmal (Hrsg.): SOS Brutalismus: Eine internationale Bestandsaufnahme. Zürich 2017.
 Nicola Borgmann, Marco Goetz (Hrsg.): Perlen. Katalog zur Ausstellung „25 Jahre Architekturgalerie München“. Franz Schiermeier Verlag, München 2020, ISBN 978-3-9813190-5-7.
 Wiepke van Aaken: Expressives Bauen in Beton. „Orpheus und Eurydike“ in München-Schwabing. In: Denkmalpflege Informationen, 2019, 170, S. 37–40.

Einzelnachweise 

Architekt des Brutalismus
Architekt (München)
Jurgen
Deutscher
Geboren 1930
Mann